Nemotelus är ett släkte av tvåvingar. Nemotelus ingår i familjen snäppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäppflugor
Nemotelus